Ministero per la sicurezza dello Stato - apparato di sicurezza con funzioni di polizia segreta e controspionaggio della Repubblica Popolare Cinese
 Ministero per la sicurezza dello Stato - apparato di sicurezza con funzioni di polizia segreta e controspionaggio della Corea del Nord
 Ministero per la sicurezza dello Stato - apparato di sicurezza con funzioni di polizia segreta e controspionaggio della Germania Est meglio nota come Stasi
 Ministero per la sicurezza dello Stato - apparato di sicurezza con funzioni di polizia segreta e controspionaggio della Repubblica Popolare di Doneck
 Ministero per la sicurezza dello Stato - apparato di sicurezza con funzioni di polizia segreta e controspionaggio della Repubblica Popolare di Lugansk
 Ministero per la sicurezza dello Stato - apparato di sicurezza con funzioni di polizia segreta e controspionaggio della Transnistria
 Ministero per la sicurezza dello Stato - apparato di sicurezza con funzioni di polizia segreta e controspionaggio dell'URSS

Agenzie simili 
 OVRA - polizia segreta dell'Italia fascista dal 1927 al 1943 e nella RSI dal 1943 al 1945
 Reichssicherheitshauptamt - trad. Ufficio centrale per la sicurezza del Reich (Germania nazista)
 Sigurimi trad. Direttorato per la sicurezza dello Stato (Repubblica Popolare Socialista d'Albania)